Николай Евгеньевич Буров  (19 декабря 1930 — 11 января 2020) — советский и российский учёный-врач в области анестезиологии, доктор медицинских наук (1976), профессор (1978).  Заслуженный деятель науки Российской Федерации (2005). Лауреат Национальной премии «Призвание» (2008)

Биография 
Родился 19 декабря 1930 года в  селе Шировка, Куриловского района Саратовской области.

В 1954 году окончил Саратовский государственный медицинский институт. С 1954 по 1960 годы —  врач-хирург Псковской областной клинической больницы. В 1957 году закончил двухмесячные курсы усовершенствования Центрального института усовершенствования врачей, на кафедре грудной хирургии и анестезиологии под руководством профессора Е. Н. Мешалкина по современному эндотрахеальному наркозу и успешно внедрил этот метод в Псковской областной клинической больнице. 

В 1963 году защитил кандидатскую диссертацию по теме:  «Влияние пассивной гипервентиляции на клинику наркоза» и был оставлен преподавателем на кафедре анестезиологии и реаниматологии ЦИУВ. 
С 1968 по 1973 годы — заместитель декана факультета повышения квалификации профессорско-преподавательского состава ЦИУВ.

В 1974 году защитил докторскую диссертацию по теме:  «Нарушения функции дыхания и кровообращения, пути их коррекции на этапах наркоза и операции у урологических больных с почечной недостаточностью».  В 1976 году решением ВАК при СМ СССР ему присуждена ученая степень доктора медицинских наук, а в 1978 году  присвоено ученое звание профессора по кафедре анестезиологии и реаниматологии.

С 1980 по 1995 годы — главный анестезиолог Москвы, помимо основной деятельности был председателем хирургической секции Центральной аттестационной комиссии Минздрава СССР, членом аттестационной и лицензионной комиссий Комитета здравоохранения Москвы, председателем и почётным членом Московского научного общества анестезиологов и реаниматологов.

Умер 11 января 2020 года в Москве. Урна с прахом захоронена в колумбарии на Ваганьковском кладбище.

Библиография 

Буров Н. Е. Влияние пассивной гипервентиляции на клинику наркоза / М-во здравоохранения СССР. Центр. ин-т усовершенствования врачей. - : [б. и.], 1963 г. — 15 с.
Буров Н. Е. Гипервентиляционный режим управляемого дыхания в клинической анестезиологии / М-во здравоохранения СССР. Центр. ин-т усовершенствования врачей. - : [б. и.], 1966 г. — 77 с. 
Буров Н. Е. Нарушения функции дыхания и кровообращения и пути их коррекции на этапах наркоза и операции у урологических больных с почечной недостаточностью / Центр. ин-т усовершенствования врачей. - : [б. и.], 1974 г. — 23 с.
Буров Н. Е., Потапов В. Н., Макеев Г. Н. Ксенон в анестезиологии : Клинико-экспериментальные исследования /  : Пульс, 2000 г. — 291 с. — ISBN 5-93486-006-2
Буров Н. Е., Китиашвили И. З., Фрейдлин И. С., Хрыкова Е. В. Динамика иммуноглобулинов и цитокинов у хирургических больных под влиянием ксенона и закиси азота /  Вестник интенсивной терапии : научно-практический журнал. -: 2005 г. - N4. - С. 47-51 
Буров Н. Е. Применение анальгетиков в анестезиологии и реаниматологии /  Русский медицинский журнал. -  : 2005 г. - Том 13, N20. - С. 1340-1345 
Буров Н. Е., Китиашвили И. З., Срибный И. В. Послеоперационная динамика уровня цитокинов в крови в зависимости от использованных вариантов общей анестезии / Цитокины и воспаление. - : 2005 г. - Том 4, N4. - С. 27-33
Буров Н. Е. Показатели иммунитета и их динамика под влиянием факторов хирургического стресса и компонентов общей анестезии / Вестник новых медицинских технологий : периодический теоретический и научно-практический журнал. - : 2005 г. - Том 12, N 3/4. - С. 152-155 
Буров Н. Е. Перспективы и негативы парацетамола в хирургической клинике  /  Русский медицинский журнал. - : 2006 г. - Т.14, N12 (Хирургия. Урология). - С. 879-881 .
Буров Н. Е., Белогривцев А. Н. Использование иммунологических показателей для оценки прогноза послеоперационных осложнений и обоснования выбора метода анестезии / Вестник новых медицинских технологий : периодический теоретический и научно-практический журнал. - : 2006 г. - Том 13, N 1. - С. 84-87 
Буров Н. Е., Руденко М. И. Конференция о применении инертных газов в медицине / Военно-медицинский журнал. - : 2009 г. - Том 330, N3. - С. 94-95 
Буров Н. Е., Потапов В. Н. Ксенон в медицине (Очерки по истории и применению медицинского ксенона) /  : Пульс, 2012 г. — 639 с. — ISBN 978-5-93486-066-1

Награды 

 Заслуженный деятель науки Российской Федерации (2005)
 Золотая медаль ИЯИ РАН (2005 — «за разработку и внедрение ксенонового наркоза в хирургическую практику») 
 Национальная премия «Призвание» (лучшим врачам России) (2008 — «за разработку и создание первой в мире технологии использования нового вида наркоза из инертного газа ксенон и создание нового направления в анестезиологии и других областях медицины по клиническому применению инертного газа ксенон»)

Примечания

Литература 
 Журнал Анестезиология и реаниматология // Николай Евгеньевич Буров (К 75-летию со дня рождения) / :  Издательство «Медицина» (Москва), №2 - 2006 г. — 74 с.

Выпускники Саратовского медицинского университета
Преподаватели РМАПО
Похороненные в колумбарии Ваганьковского кладбища